World Cup Soccer – videogioco del 1984 della Mattel per Intellivision
 World Cup Soccer: Italia '90 – videogioco del 1989 della Virgin per Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS, ZX Spectrum
 World Cup Soccer – videogioco del 1993 della SIMS/Tengen per Game Gear
 World Cup Soccer – videogioco del 1985 della MacMillan per Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum
 World Cup Soccer – videogioco del 1989 della SEGA per Mega Drive (titolo giapponese)
 Tecmo World Cup Soccer – videogioco del 1990 della Tecmo per NES
 World Cup Soccer – videogioco del 1987 della ShareData per Commodore 64 (titolo usato solo nella raccolta Sports Simulation Games)